De Dakar-rally 2011 is de 33e editie van de Dakar-rally, en de 3e in Zuid-Amerika. Deze editie werd de landen Argentinië en Chili aangedaan. De rally startte in het Argentijnse Buenos Aires, had een rustdag in Arica en finishte weer in Buenos Aires.

Parcours
Voor het eerst in de geschiedenis van de rally reden de auto's een ander parcours dan de trucks. Daarmee waren er dus 3 verschillende parcours: één gezamenlijk parcours voor de motoren en quads, een parcours voor de auto's en een parcours voor de trucks.

Afstanden

Deelnemers

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel laat zien hoeveel deelnemers er aan de start stonden, hoeveel er op de rustdag nog over waren, en hoeveel uiteindelijk de eindstreep haalden.

Belangrijkste deelnemers

Motoren

Auto's

Trucks

Etappe 1: Victoria-Córdoba

Als snelste man over de etappe werd Portugal Ruben Faria tijdens de avond bestraft met een minuut voor snelheidsovertredingen en daalde naar de 2e plaats in de openingsetappe, die werd gewonnen door zijn teamleider, Cyril Despres. Vier KTMs bovenaan het klassement toonden aan hoe goed de Oostenrijkse maker de 450cc technologie had geïntegreerd. Bij de quads verloor regerend kampioen Marcos Patronelli al meer dan 6 uur door elektronische problemen terwijl Rafał Krzysztof Sonik al was uitgevallen. Josef Macháček won de etappe voor op favoriet Alejandro Martín Patronelli. Bij de auto's ging Carlos Sainz aan de leiding voor Stéphane Peterhansel en Nasser Saleh Al-Attiyah, die respectievelijk 2e en 3e finishten. Verder waren er problemen voor Robby Gordon, Nani Roma Cararach en Guerlain Chicherit, waarbij hij leed door remproblemen in de nieuwe Mini, en daardoor meteen 55 minuten verloor. Bij de trucks werd de etappe gekenmerkt door het uitvallen van Wulfert van Ginkel en Gerard de Rooy en de etappeoverwinning van Vladimir Gennádevich Chágin, de 57e uit zijn carrière.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 2: Córdoba-San Miguel de Tucumán

2 regerend Dakar kampioenen, Cyril Despres en Carlos Sainz, wonnen beiden hun 2e achtereenvolgende etappes. Bij de motoren heeft de Fransman een voorsprong van 2:35 op Marc Coma. David Casteu met zijn Sherco zette de 3e tijd neer. Bij de quads won Alejandro Patronelli zijn 1e etappe van 2011. Bij de auto's heeft de Spanjaard een voorsprong van 3:05 op de BMW X3 van Stéphane Peterhansel na een etappe die werd gekenmerkt door fouten van Mark Miller en mechanische problemen bij Robby Gordon. Kamaz vervolgde zijn winstreeks met Firdaus Kabírov als snelste door problemen bij Chágin op het laatste deel van de etappe. Kabírov is nu ook de leider in het algemeen klassement met 0:09 voorsprong op Aleš Loprais.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 3: San Miguel de Tucumán-San Salvador de Jujuy

Over deze lange etappe won Marc Coma zijn 12e uit zijn carrière. Cyril Despres behield de leiding terwijl outsiders Paulo Gonçalves en Olivier Pain het ook goed bleven doen. Hetzelfde geldt voor Argentijn Tomás Maffei, die zijn 1e Dakar etappe won bij de quads. Bij de auto's bleef Carlos Sainz leiden ondanks de etappe overwinning voor Nasser Al-Attiyah. Vladimir Chágin won in zijn Kamaz en nam daarmee de leiding bij de trucks weer over.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 4: San Salvador de Jujuy-Calama

In het duel tussen Marc Coma en Cyril Despres nam de Catalaan een voorsprong aan het einde van de etappe. Een kleine voorsprong op de etappe kreeg een gevolg toen de Fransman een straf kreeg van 10 minuten voor een "domme fout" toen hij het bivouac die ochtend verliet. Despres loopt nu 10:02 achter op Coma. Bij de quads won Maffei de etappe en pakte de leiding in het algemeen klassement, dat nu geleid wordt door 3 Argentijnen. Bij de auto's won Carlos Sainz zijn 20e Dakar etappe en vergrootte zijn voorsprong op Al-Attiyah en Peterhansel naar 5 minuten. Peterhansel kreeg last van een lekke band. Voor het eerst sinds 2006 wist Robby Gordon de rally niet uit te rijden. Bij de trucks vierde Chágin zijn verjaardag met nog een etappe overwinning.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 5: Calama-Iquique

Na het passeren van de eerste duinen dacht Francisco López de etappe te hebben gewonnen, maar Paulo Gonçalves kreeg tijd terug na te zijn gestopt bij Olivier Pain, die een zware crash had gemaakt. Daarmee pakte Gonçalves zijn 1e etappe overwinning. Bij de quads pakte Alejandro Patronelli zijn 4e etappe overwinning, en nam daarmee weer de leiding over het algemeen klassement. Bij de auto's won er een BMW, net zoals bij de motoren. Stéphane Peterhansel was de snelste en halveerde daarmee de voorsprong van leider Sainz. Bij de trucks werd de dag gekenmerkt door problemen bij Chágin, die 20 minuten stilstond en daarmee de leiding verloor aan teamgenoot Kabírov.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 6: Iquique-Arica

Hélder Rodrigues won deze etappe, wat de 1e etappe overwinning werd voor een Yamaha motor dit jaar. Marc Coma blijft de leider. Bij de quads blijft ook Patronelli de leider na zijn 2e etappe overwinning op rij. Bij de auto's verloor Stéphane Peterhansel veel tijd door lekke banden en heeft nu een achterstand van bijna 15 minuten op Sainz, die de etappe won. Bij de trucks won Aleš Loprais en daarmee was het voor het eerst in 24 etappes over 3 edities dat een Kamaz niet de snelste was. Kabírov blijft overigens nog wel steeds leider van het algemeen klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 7: Arica-Antofagasta

Op de verkortte etappe was Francisco López op zijn Aprilia de snelste en maakte wat achterstand goed op Despres en Coma. Bij de quads profiteerde Sebastián Halpern en Tomás Maffei van de problemen van Alejandro Patronelli, die hiermee respectievelijk de etappe overwinning en de leiding in het klassement pakten. Bij de auto's hielden de problemen voor Stéphane Peterhansel aan terwijl Nasser Al-Attiyah de etappe won. X-Raid heeft het ook zwaar, want na de opgave van Guerlain Chicherit na etappe 6 verloren ze in etappe 7 ook Orlando Terranova als deelnemer. Bij de trucks pakte Aleš Loprais zijn 2e etappe overwinning op rij.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 8: Antofagasta-Copiapó

Leider Marc Coma won de etappe richting Copiapó en verstevigde zijn leiding met zijn 3e etappe overwinning van deze editie. Bij de quads heroverde Patronelli de leiding, terwijl Maffei aan problemen leed. Bij de auto's kwam leider Carlos Sainz vlak voor de finish vast te zitten en werd ingehaald door Al-Attiyah. Bij de trucks was Vladimir Chágin zo snel dat hij 5e overall eindigde, met een pace die alleen door de Volkswagens konden verslaan. Hiermee pakte hij tevens de leiding terug in het klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 9: Copiapó-Copiapó

De massastart bij de motoren was een verandering ten opzichte van een normale etappe. Jonah Street won verrassend de etappe. Bij de quads veranderde weinig aangezien Alejandro Patronelli zijn voorsprong verder uitbouwde. Bij de auto's heeft Carlos Sainz het gat naar Al-Attiyah weer zo goed als gedicht. Bij de trucks was Firdaus Kabírov de snelste waarmee hij ook de leiding weer overnam.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 10: Copiapó-Chilecito

Cyril Despres maakte een grote navigatiefout waardoor hij veel tijd verloor. Daarmee was Marc Coma zo goed als zeker van de eindoverwinning als geen grote dingen zouden gebeuren. Coma pakte zijn 4e etappe overwinning van deze editie en heeft een voorsprong van 18 minuten op Despres. Bij de quads zorgde Jorge Santamarina voor een verrassing met zijn etappe overwinning. Bij de auto's verspeelde Carlos Sainz zijn kans op de overwinning omdat hij, na vast te hebben gezeten in de duinen, ook nog een navigatiefout maakte. Giniel De Villiers won de etappe. Bij de trucks heroverde Vladimir Chágin wederom de leiding op zijn teamgenoot.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 11: Chilecito-San Juan

Fransman Cyril Despres won de etappe en pakte ruim 2 minuten terug op Coma. Bij de quads pakte Halpern zijn 2e etappe overwinning van deze editie terwijl Alejandro Patronelli de leiding behield. Bij de auto's bleef de pech voor Carlos Sainz aanhouden toen hij zijn Volkswagen Race Touareg beschadigde en meer dan een uur verloor. Nasser Al-Attiyah heeft een comfortabele voorspong op nummer 2 De Villiers. Bij de trucks won Vladimir Chágin de etappe en verstevigde daarmee zijn leiding.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 12: San Juan-Córdoba

Bij de motoren won Marc Coma zijn 5e etappe overwinning van deze editie, en stelde de zege daarmee zo goed als veilig. Bij de quads won Declerck terwijl Alejandro Patronelli rustig aan deed. Bij de auto's maakte Sainz nog enkele minuten goed terwijl Al-Attiyah controlerend reed. Bij de trucks won Chágin nogmaals en verzekerde zich zo goed als zeker voor de eindzege.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 13: Córdoba-Buenos Aires

Frans Verhoeven wist na 2 jaar weer een etappe te winnen in de Dakar. Marc Coma wist Cyril Despres op afstand te houden en won zijn 3e Dakar. Francisco López had nog last van mechanische problemen waardoor hij van een podiumpositie afviel. Bij de quads pakte Łukasz Łaskawiec zijn 1e etappe overwinning. Alejandro Patronelli won een jaar na zijn jongere broer bij de quads. Bij de auto's pakte Sainz zijn 24e etappe overwinning uit zijn carrière terwijl Nasser Al-Attiyah de rally won. Bij de trucks pakte Kabírov zijn 37e etappe overwinning uit zijn carrière terwijl teamgenoot Vladimir “de Tsaar” Chágin zijn 7e Dakar won.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Uitslagen

Etappewinnaars en Klassementsleiders

Eindklassement

Alternatieve Klassementen

Overleden
 In etappe 11 verloor Eduardo Amor de macht over het stuur van zijn Toyota Hilux, waarna hij crashte en tegen de auto van de 42-jarige Argentijnse Marcelo Reales opreed, die bij deze crash zwaar gewond raakte en overleed.

Trivia
 Voor de Japanse Yoshimasa Sugawara is het al zijn 28e deelname en zijn 29e achtereenvolgende inschrijving. Yoshimasa heeft daarmee een record voor meeste verreden edities en de meeste deelnames achter elkaar. Omdat dat de editie van 2008 werd afgelast wordt deze niet in het record bijgehouden als zijnde een deelname, maar wordt het nog steeds als 1 reeks wordt gezien. Ook finishte Yoshimasa de Dakar Rally voor de 23e keer. Voor zijn zoon Teruhito Sugawara is het de 13e Dakar Rally, waarvan zijn 6e als coureur. Ook won Teruhito het klassement voor trucks met een motorinhoud tot 10 liter.
 204 van de 407 voertuigen bereiken de finish, en dat is 50,1%.
 De Nederlandse inschrijvingen bestonden uit 10 motoren, 10 auto's en 20 trucks, 40 equipes in totaal. Hiervan bereikten 8 motoren, 3 auto's en 12 trucks, 23 equipes in totaal de finish en dat is 57,5%.
 Het is voor KTM al de 10e zege op rij als constructeur in het motorklassement.
 Het is voor Yamaha de 3e zege in het quadklassement en de 12e zege voor het merk in totaal. Het behaalde eerder al 9 zeges in het motorklassement en is daarmee de enige constructeur die in meerdere klassementen meerdere keren won.
 Het is voor Volkswagen de 4e zege als constructeur in het autoklassement, waarvan de 3e keer op rij.
 Het is voor het Russische Kamaz al de 11e zege als constructeur in het truckklassement, waarvan de 3e keer op rij.
 Het is voor het eerst dat alle 4 de constructeurs voor de 3e achtereenvolgende keer dezelfde eindklassementen winnen. Als de quad categorie buiten beschouwing wordt gelaten omdat die pas sinds 2009 als aparte categorie wordt gerekend, gebeurde het pas 1× eerder: van 2002 tot en met 2006 met KTM, Mitsubishi en Kamaz.
 Voor Marc Coma is het al de 3e zege in het eindklassement, voor Vladimir Gennádevich Chágin zelfs al de 6e, en voor de 2e keer op rij.
 Volkswagen wist opnieuw om het een podium bij de auto's met een 1-2-3 te winnen.
 Nasser Saleh Al-Attiyah is de 1e Qatari die een eindklassement wist te winnen in de Dakar Rally.

Opmerkingen

Referenties

2011
Rally in 2011
Motorsport in 2011